Селюнин — фамилия.
 Селюнин, Василий Илларионович (1927—1994) — российский и советский публицист.
 Селюнин, Сергей Геннадьевич (1958—2021) — российский рок-музыкант, лидер группы «Выход».
 Селюнина, Нина Петровна (более известна под фамилией Рочева; 1948—2022) — советская лыжница, призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, 3-кратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР.